Charles Dujardin – calciatore francese
Charlotte Dujardin – cavallerizza britannica
Édouard Dujardin – scrittore e giornalista francese
Félix Dujardin – biologo, zoologo e botanico francese
Jean Dujardin – attore francese
Karel Dujardin – pittore olandese
Paul Dujardin – pallanuotista francese
Sandy Dujardin – ciclista francese